Мацуура () — дослівно: «соснова бухта».

Топоніми 
 Півострів Кіта-Мацуура
 Мацуура (Наґасакі)

Персоналії 
Мацуура — японське прізвище.
 Мацура — самурайський піратський рід в Західній Японії.
 Хісакі Мацуура — японський письменник, філософ, літературознавець.

Див. також 
 Мацура